Sørlandet (dobesedno: južna dežela) je neformalno ime geografske regije (landsdel), ki leži ob obali Skagerraka na južnem Norveškem. Regijo sestavljata dve administrativni regiji (fylker): Vest-Agder in Aust-Agder, njuna skupna površina pa znaša 16.493 km2.

Regije Norveške